Фамилија Маркез има више значења:

 Фамилија Маркез, Километро Веинтисијете (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Маркез, Лоте Веинте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Маркез, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику